330634 Boico – asteroide
 Romano Boico – architetto italiano